Okręty US Navy o nazwie USS  "Courlan":
 Pierwszy USS "Courlan" (AMc-44) był trałowcem przybrzeżnym. W służbie w latach 1941-47.
 YMS-114 został przeklasyfikowany i przemianowany na USS "Courlan" (AMS-44) 1 września 1947.

Courlan